Prothesis bezeichnet
 Prothesis, Aufbahrung eines Verstorbenen im antiken Griechenland
 Prothesis, Rüsttisch zur Vorbereitung der Eucharistiefeier in orthodoxen Kirchen, siehe Proskomidie

Siehe auch:
 Prothese